Köpenhamns försvar kan syfta på bland annat:

Köpenhamns vallar
Köpenhamns befästning

Se även
Köpenhamns belägring